Le mot croûte (orthographe traditionnelle) ou croute (orthographe rectifiée de 1990) vient du latin crusta (« enveloppe dure »).

Sciences et techniques

Biologie 
 Une croûte est une couche ou un ensemble de couches produites par certains organismes (bactéries, algues, champignons, lichens) qui se développent en adhérant plus ou moins fortement au  et en s'y étendant.
 « Croûte de dentelle » est un nom vernaculaire ambigu désignant certaines espèces de bryozoaires formant des colonies encroûtantes.
 L'hébélome croûte-de-pain (Hebeloma crustuliniforme) est une espèce de champignons basidiomycètes, de la famille des Strophariacées.

Médecine 
 Une croûte est un caillot de fibrine qui se forme lors du processus de coagulation sanguine.
 Les croûtes de lait sont des lésions croûteuses, parfois humides mais généralement sèches, qui résultent d'un excès de sébum chez les bébés et les très jeunes enfants (jusqu'à 2 ans). Elles sont localisées le plus souvent au niveau du front, des sourcils et des fontanelles.

Planétologie et sciences de la Terre 
 La croûte terrestre est la partie superficielle et rocheuse de la Terre, sous laquelle on trouve le manteau. Il en existe deux types principaux :
 la croûte océanique, épaisse de moins de  et relativement dense ( en moyenne), constituée essentiellement de roches proches des basaltes et assez homogène ;
 la croûte continentale, généralement plus épaisse (jusqu'à ) et moins dense ( en moyenne) que la croûte océanique, principalement constituée de roches granitiques mais très hétérogène.
 La croûte d'un objet céleste différencié est la couche solide qui recouvre le manteau, lequel entoure le noyau. Cette définition se calque sur la structure interne de la Terre.
 Une croûte de battance est une croûte formée à la surface d'un sol sous l'action de la pluie ou d'un piétinement important.

Culture et société

Alimentation 
 La croûte est l'enveloppe de certains fromages. On distingue notamment les fromages à croûte fleurie, à croûte lavée et à croûte naturelle.
 La croûte aux champignons est une recette de cuisine traditionnelle de la cuisine franc-comtoise, à base de champignons en sauce à la crème, et de pain grillé.
 La croûte aux morilles est une variante de la précédente, utilisant des morilles.
 Une croûte salée, ou croûte de sel, est une méthode de cuisson qui consiste à recouvrir complètement un aliment (poisson, poulet ou légumes) de sel (parfois lié par de l'eau ou du blanc d'œuf) avant de le faire cuire.
 La croûte de riz est la partie du riz qui brûle légèrement au fond de la casserole lorsqu'on le cuit.
 La croûte en dentelle est un toast sec, croustillant et finement tranché, souvent servi avec une soupe et une salade ou garni de fromage fondu ou de pâté.
 Les croûtes normandes sont un dessert fait de tranches de brioche rassise, garnies de compote de pommes bien sucrée, trempées dans un mélange d’œufs battus avec du calvados et dorées au beurre, puis saupoudrées de sucre et caramélisées sur le gril du four.
 Le Casse-Croûte est un fromage traditionnel belge, à pâte mi-dure et à croûte naturelle, au goût fruité.
 Un casse-croûte est un repas sommaire, typiquement celui que prennent les ouvriers pendant une pause de leur travail.
 Le pâté en croûte (pâté-croûte en champenois) est une charcuterie pâtissière composée d'un pâté cuit dans une pâte feuilletée ou brisée.

Arts plastiques 
 En jargon de la peinture, on appelle péjorativement « croûte » un vieux tableau sans valeur, dont la peinture est durcie et abîmée.
 Dans le registre familier, on appelle par synecdoque « croûte » toute peinture sans valeur.

Architecture 
 En architecture, une croûte désigne une accumulation de matériaux en une ou plusieurs couches superficielles cohérentes qui adhèrent plus ou moins fortement à la pierre. Elle se distingue de l'encroûtement, couches cohérentes toujours adhérentes au substrat (par exemple le calcin, le sulfin appelé aussi « croûte noire »). Le terme encroûtement est préféré à croûte quand l’accumulation résulte clairement d’un processus de percolation suivi de précipitation.

Monuments 
 La Pierre Croûte est un mégalithe situé à Bellignies, dans le Nord (région Hauts-de-France, France).

Toponyme 

 Les Croûtes, une commune de l'Aube (région Grand Est) ;
 l'île de Croûte, une ancienne île fluviale de la Dordogne, située sur la commune de Bourg (Gironde, région Nouvelle-Aquitaine).

Notes et références

Voir aussi 
 Encroûtement cobaltifère